Efektor ( ‘twórca’, ‘sprawca’) – narząd wykonawczy organizmu zwierzęcego, wykonujący lub zmieniający swoją czynność pod wpływem impulsu nerwowego (końcowa część łuku odruchowego). Efektor wykonuje reakcję, czyli daje efekt po zadziałaniu bodźca.

Efektorami są mięśnie i gruczoły. I tak:
 w anatomii jest to komórka pobudzana lub narząd pobudzany przez nerw, która umożliwia organizmowi odpowiedź na stymulację z układu nerwowego (u kręgowców najważniejszymi efektorami są mięśnie);
 w psychocybernetyce, zapoczątkowanej w Polsce przez Mariana Mazura, jest to organ wykonawczy systemu autonomicznego otrzymujący informacje od korelatora i energię od akumulatora i odpowiednio do tego oddziałujący na otoczenie;
 w biochemii wyróżnia się efektor allosteryczny;
 w wojskowości efektorem jest nośnik ładunku bojowego (najczęściej rakieta jako nośnik głowicy bojowej).

Przypisy 

Neurofizjologia
Teoria systemów autonomicznych